Příjmení Vrbík nese více osobností:

 Cyril Vrbík (1927–2002) – římskokatolický farář
 Stanislav Vrbík (1907–1987) – český varhaník, hudební skladatel, spisovatel, básník a pedagog
 Tomáš Vrbík (* 1973) – český politik
 Václav Vrbík (* 1954) – český informatik a vysokoškolský pedagog

Dřívější výskyt 
Vrbíkové z Tismic patřili mezi nižší šlechtu ve 14. století.